Betrideildin (navngivet efter sponsoren) er den bedste række i færøsk fodbold. Divisionen blev etableret i 1942 og hed indtil 1975 Meistaradeildin (Mesterdivisionen), fra 1976 til 2004 var navnet 1. Deild (1. Division). Derefter har rækken haft navn efter sine sponsorer: Formuladeildin 2005-09, Vodafonedeildin 2010-11 og Effodeildin 2012-17. Fra 1. januar 2018 kaldes divisionen Betrideildin efter sin nuværende sponsor Betri. Færøernes næstbedste række i fodbold kaldes 1. deild (1. division).

Siden grundlæggelsen af det færøske fodboldforbund Fótbóltssamband Føroya i 1979 har divisionen hørt under dette.  

Fra 1992 har de færøske klubber deltaget i UEFAs turneringer. KÍ Klaksvík blev færøsk mester i 1991 og deltog som det første hold i kvalifikationen til Champions League, hvor de tabte begge kampe til de lettiske mestre Skonto Riga.

Klubber i 2020 sæsonen

Vindere af Færøernes mesterskab i fodbold

Topscorere efter sæson

Referencer 

Fodbold på Færøerne
Etableret i 1942
Fodboldligaer